John Hill – brytyjski botanik
 John Hill – nowozelandzki piłkarz
 John Philip Hill – amerykański polityk